Il singolare del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Carlos Costa che ha battuto in finale Juan Antonio Marín 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Albert Portas (quarti di finale)
 Dominik Hrbatý (quarti di finale)
 Julián Alonso (secondo turno)
 Hernán Gumy (primo turno)

 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Karim Alami (semifinali)
 Carlos Costa (Campione)
 Dinu Pescariu (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 1997